Aygepat är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Ararat, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Jerevan. Aygepat ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Aygepat är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Gora Yerakh,  meter över havet,  kilometer öster om Aygepat. Runt Aygepat är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Artasjat,  kilometer väster om Aygepat. 

Trakten runt Aygepat består i huvudsak av gräsmarker.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Ararat (provins)